

Azienda 
 Chronicle Broadcasting Network – il precedente nome di ABS-CBN Corporation.

Codici 
 CBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cirebon Penggung (Indonesia)
 cbn – codice ISO 639-3 della lingua nyahkur

Mineralogia 
 Cbn – abbreviazione di cubanite

Note